Chuang-šan mohou být:

 Žluté hory – hory v Číně
 Chuang-šan (prefektura) – prefektura po nich pojmenovaná v provincii An-chuej
 Chuang-šan (městský obvod) – městský obvod ve stejnojmenné prefektuře